Лашков — русская фамилия. По одной из версий, происходит от уменьшительной формы имени Галактион — Лашка. Согласно другой — от славянского корня «лаша» («плохой»). Такие имена могли даваться детям из суеверия с целью отвращения злых сил.

 Лашков, Гавриил Михайлович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Лашков, Игорь Вячеславович (1919—?) — советский поэт.
 Лашков, Константин Иванович — советский звукооператор.
 Лашков, Фёдор Фёдорович (1858—1917) — русский историк, архивист.